Toto je seznam států a území v Africe.

Afrika je po Asii druhý největší a nejlidnatější kontinent na světě. Včetně přilehlých ostrovů zaujímá plochu 30 221 532 km², což představuje asi 6 % povrchu planety Země a 20,4 % plochy souše. V roce 2005 zde žilo v 53 státech přes 900 milionů lidí (14 % světové populace). Kontinent je na severu vymezen Středozemním mořem, na severovýchodě Rudým mořem a Suezským průplavem, na jihovýchodě Indickým oceánem a na západě Atlantským oceánem. Západní Sahara a všechny suverénní africké státy kromě Maroka jsou členy Africké unie, na jejímž území v současnosti žije 895 800 000 obyvatel.

V následující tabulce jsou uvedeny všechny nezávislé africké státy a vybraná závislá a sporná území. U každého státu (území) je dále uvedena vlajka, znak, oficiální název v češtině a místních úředních jazycích, mezinárodní poznávací značka, hlavní město (správní středisko), měna (včetně kódu ISO), počet obyvatel v roce 2009, rozloha a mapa, na níž je daný stát (území) vyznačen.



Seznam států a území

Související články 
 Afrika
 Seznam států světa
 Seznam hlavních měst
 Seznam závislých území
 Seznam států světa podle kontinentů
 Seznam mezinárodních poznávacích značek
 Seznam států světa podle počtu obyvatel
 Seznam států světa podle rozlohy
 Seznam vlajek států světa
 Seznam měn

Externí odkazy 
 The World Factbook (CIA) – informace o státech světa 
 Ministerstvo zahraničních věcí ČR – encyklopedie států
 World Gazetteer – výsledky sčítání lidu
 World Population Prospects (OSN) – údaje o populaci států světa
 OSN – seznam států a území světa
 Evropská komise – seznam států, území a měn
 Statoids – administrativní dělení států světa
 UNECE – seznam mezinárodních poznávacích značek
Africké seznamy
Afrika